Шулдыр Васли (Крылов Василий Васильевич; 4 мая 1953, село Арино — 4 августа 2010, Йошкар-Ола, Марий Эл) — марийский поэт, писатель и радиожурналист. Председатель Союза писателей Марий Эл. Главный редактор детского журнала «Ямде лий» («Будь на страже»). Его произведения печатались в переводе на горномарийский, русский, чувашский, коми и другие языки.

Участник мировых Конгрессов финно-угорских народов (Сыктывкар, Хельсинки, Таллинн).

Биография 
Родился в селе Арино Моркинского района Марийской АССР. Учился в средней школе имени Сергея Чавайна. В 1970 г. вступил в Марийское республиканское культурно-просветительское училище. С 1973 года студент историко-филологического факультета Марийского государственного университета. С детства увлекался спортом, музыкой и литературой.

После окончания университета 13 лет работал журналистом на марийском радио. В 1991—1997 годах — главный редактор детской газеты «Ямде лий». В последние годы возглавлял правление Союза писателей Республики Марий Эл, работал директором издания «Марий журнал».

Литературная карьера 
Творческую деятельность начал после посещения литературного объединения «Морк палаш» при районной газете «Колхозная правда», где было напечатано его первое стихотворение «Потишкем» («Валенки»). Стал юниором газеты «Ямде лий». В студенческие годы — член и староста литобъединения «палаш», постоянно участвовал в семинарах «Литературная осень».

В 1985 году Марийское книжное издательство выпустило сборник стихов «Поҥго йӱр» («Грибной дождь»). Впоследствии вышли «Вӱдшӱдыр» («Звезды в воде»), «Мераҥ шовыч» («Заячий платок»). Автор многих произведений для детей, составитель коллективных сборников, пособий и хрестоматий. На его стихи композиторами Марий Эл написаны популярные песни — «Роза-розмари», «Коктин» и много других.

В публичных выступлениях ставил проблематику модернизации марийской нации, дерусификации городов Марий Эл.

Произведения 
 «Поҥго йӱр» («Грибной дождь», 1985)
 «Вӱдшӱдыр» («Звёзды в воде»)
 «Мераҥ шовыч» («Заячий платок»)

Источники 
 Плен Шулдира Васлі (укр.)
 Слово автора-переводчика повести Василия Крылова (Роза Салах) _ Проза.ру
 Шулдыр Васлий: илышыже да творчествыже).
 Ушёл из жизни талантливый марийский литератор.

Марийские писатели
Умершие в Йошкар-Оле